Jméno a příjmení Jan Hrdý má více nositelů:

 Jan Hrdý (pedagog) (1838–1896) – český pedagog a spisovatel
 Jan Hrdý (politik) (* 1981) – český politik (ODS)